Il toponimo Polná può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Polná, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Polná, frazione di Hazlov, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary